Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Abierto Mexicano Telcel 2014 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu z dvou předchozích let byla Italka Sara Erraniová, která však v tomto ročníku do soutěže nenastoupila.

Titul si připsala nejvýše nasazená hráčka Dominika Cibulková, která ve finále zdolala nenasazenou Christinu McHaleovou ve třísetové bitvě 7–6(3), 4–6 a 6–4.

Nasazení hráček 
  'Dominika Cibulková (vítězka)
  Eugenie Bouchardová (čtvrtfinále)
  Kaia Kanepiová (čtvrtfinále)
  Magdaléna Rybáriková (1. kolo)
  Yvonne Meusburgerová (1. kolo)
  Bojana Jovanovská (2. kolo)
  Stefanie Vögeleová (1. kolo)
  Čang Šuaj (semifinále, skreč)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Abierto Mexicano Telcel 2014